Malott ist ein census-designated place (CDP) im Okanogan County im US-Bundesstaat Washington; es liegt im Greater Omak Area. Zum United States Census 2010 hatte Malott 487 Einwohner.

Malott hat über eine Brücke Zugang zur U.S. Route 97. Es hat einen Gemischtwarenladen, eine Bar und eine Kirche. Die Gemeinde ist heute nach L. C. Malott benannt, der sich 1886 in der Gegend niederließ. Die Stadt wurde 1890 gegründet und 1909 parzelliert. Ursprünglich ein Rastplatz mit einem Hotel, wurde der größte Teil der Stadt durch ein Hochwasser zerstört, das 1938 nach einem Dammbruch am Loop Loop Creek auftrat. Malott wurde im Juli 2014 evakuiert, weil die Brände des Carlton Complex den Ort erreichten.

Die Stadt Okanogan liegt etwa 13,5 km nordöstlich von Malott.

Klima 
Die Klima-Region, in der Malott liegt, zeichnet sich durch große saisonale Temperaturunterschiede mit warmen bis heißen (und oft feuchten) Sommern und kalten (teilweise extrem kalten) Wintern aus. Nach der Klimaklassifikation nach Köppen und Geiger handelt es sich um ein feuchtes Kontinentalklima (abgekürzt „Dsb“).

Einzelnachweise

Weblinks 

 Curlie-Daten auf der Basis von DMOZ (englisch)

Ort in Nordamerika
Ort in Washington
Okanogan County